Benlliure, apellido que puede hacer referencia a la familia de artistas valencianos compuesta por:
 
 Juan Antonio Benlliure y Tomas (1832 - 1906), cabeza de la saga. De su matrimonio con Angela Gil Campos (1829 -1907) nacerían cuatro hijos varones.
 
 Blas Benlliure (1852 - 1936), pintor y decorador.
 José Benlliure (1855 - 1937), pintor.
 Juan Antonio Benlliure (1860 - 1930), pintor.
 Mariano Benlliure (1862 - 1947), escultor.

 A su vez, Peppino Benlliure (1884 - 1916), hijo de José, también fue pintor.

[Referencias en: Los Benlliure y su época. Ed. Prometeo S.L. Valencia 1977, por V. Vidal Corella. ISBN 84-7-199-066-0 ]